Die First Division 1982/83 war die 44. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Titelverteidiger Omonia Nikosia.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Vizemeister qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1982
Fußballsaison 1982/83